До посљедњег даха може бити:

 До посљедњег даха (филм из 1951), филм Луиса Мајлстона, 
 До посљедњег даха (филм из 1960), филм Жан-Лик Годара,
 До посљедњег даха (филм из 1983), 

или

 До посљедњег даха, пјесма Радета Шербеџије настала у Лондону 1994.
 До посљедњег даха, пјесма на албуму Радета Шербеџије „Заборави - за добробит деце бивше Југославије“ (1995)
 До последњег даха, аутобиографска књига Радета Шербеџије,
 До последњег даха, пјесма Драгане Мирковић,